Warford ist der Familienname folgender Personen:

Larry Warford (* 1991), US-amerikanischer American-Footballer
John Warford (* 1947), US-amerikanischer Politiker und Bürgermeister von Bismarck (North Dakota)